Palfen bezeichnet:

 Palfen (Toponym), Bezeichnung von Felsen und Bergen
 Palfen (Gemeinde Altenmarkt im Pongau), Ortschaft der Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau, Land Salzburg
 Palfen (1091 m), nördlicher Ausläufer des Österreichbergs, Land Salzburg

siehe auch:
 Feuerpalfen
 Rotpalfen
 Palfenhörner